Исачково — название нескольких населённых пунктов:
 Исачково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Исачково — деревня в Великолукском районе Псковской области.